Gminy w USA:
 Round Grove (ang. Round Grove Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston
 Round Grove (ang. Round Grove Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie White
 Round Grove (ang. Round Grove Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie McLeod
 Round Grove (ang. Round Grove Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Macon
 Round Grove (ang. Round Grove Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Marion